Бандитский Петербург:

 Бандитский Петербург (книга) — документальная книга журналиста и писателя Андрея Константинова. Одноимённый художественный телесериал не является экранизацией этой книги. 
 Бандитский Петербург (телесериал) — художественный телесериал, снятый по восьми романам Константинова и по четырём литературным произведениям других сценаристов.